Чемпіонат Вірменії з футболу 2002 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Пюнік.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 

Примітки:
1. Після закінчення чемпіонату клуб Спартак злився з клубом Бананц.
2. На 2003 рік клуб Арарат був виключений зі всіх офіційних змагань 2003 року через відмову делегувати 5-х футболістів до збірних Вірменії на матчі в Ізраїль. Лернаїн Арцах у знак протесту також відмовився брати участь у наступному чемпіонаті.
3. Клуб Звартноц-ААЛ відмовився від участі у наступному чемпіонаті через фінансові причини.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

2002
Вірменія